A 2008–2009-es olasz labdarúgó-bajnokság a Serie A a 77. kiírása. A bajnokság sorsolását 2008. július 25-én végezték Rómában.

A bajnoki cím 2009. május 16-án dőlt el, amikor az Udinese hazai pályán 2–1-re legyőzte az AC Milant. A győztes a sorozatban 4. címét nyerő Internazionale csapata lett. A kék-feketék az előző szezonhoz hasonlóan hamar az első helyre kerültek, idény közben többször is megközelítette őket a tabellán a Juventus és az AC Milan.

Csapatok

Kiesett csapatok 
A következő csapatok estek ki az előző idényben:
 Empoli FC
 Parma FC
 AS Livorno Calcio

Feljutott csapatok 
A következő csapatok jutottak fel a másodosztály előző idényéből:
 AC Chievo Verona
 Bologna FC 1909
 US Lecce

Az induló csapatok

A bajnokság végeredménye 

A Lazio az olasz kupa megnyerésével kvalifikálta magát az Európa-ligába.

Kereszttáblázat

Góllövőlista

Kupaszereplések

2008–2009-es UEFA-bajnokok ligája 
 Harmadik  selejtezőkör:
 Artmedia Petržalka  – Juventus (0–4, 1–1;  továbbjutott a Juventus 5–1-es    összesítéssel)

 Csoportkör:

 A csoport:
 CFR Cluj  – Roma   (2–1, 1–3)
 Bordeaux   – Roma   (1–3, 0–2)
 Chelsea   – Roma   (1–0, 1–3)
A Roma a  csoportjában az első helyen végzett és továbbjutott.

 B csoport:
 Panathinaikósz  – Internazionale   (0–2, 1–0)
 Werder Bremen   – Internazionale   (1–1, 2–1)
 Anórthoszi   – Internazionale   (0–1, 3–3)
Az Internazionale a  csoportjában a második helyen végzett és továbbjutott.

 F csoport:
 Lyon   – Fiorentina   (2–2, 2–1)
 Steaua București    – Fiorentina   (0–0, 0–1)
 Bayern München    – Fiorentina   (3–0, 1–1)
A Fiorentina a  csoportjában a harmadik helyen végzett és kiesett az UEFA-kupába.

 H csoport:
 Zenyit    – Juventus    (0–1, 0–0)
 BATE Bariszav     – Juventus   (2–2, 0–0)
 Real Madrid     – Juventus   (1–2, 0–2)
A Juventus a   csoportjában az első helyen végzett és továbbjutott.

 Egyenes  kieséses szakasz:

 Nyolcaddöntők:
 Chelsea   – Juventus    (1–0, 2–2;  továbbjutott a Chelsea 3–2-es  összesítéssel)
 Arsenal    – Roma    (1–0, 0–1;  továbbjutott az Arsenal 1–1-es   összesítéssel; tizenegyesekkel: 7–6)
 Manchester United     – Internazionale    (0–0, 2–0;  továbbjutott a Manchester United 2–0-s összesítéssel)

2008–2009-es UEFA-kupa 
 Második   selejtezőkör:
 Vllaznia Shkodër     – Napoli      (0–3, 0–5; továbbjutott a Napoli 8–0-s  összesítéssel)

 Első kör:
 Zürich      – Milan      (1–3, 0–1; továbbjutott a Milan 4–1-es  összesítéssel)
 Kaunas      – Sampdoria      (0–5, 1–2; továbbjutott a Sampdoria 7–1-es  összesítéssel)
 Benfica      – Napoli      (2–3, 2–0; továbbjutott a Benfica 4–3-as  összesítéssel)
 Borussia Dortmund       – Udinese      (0–2, 2–0; továbbjutott az Udinese 2–2-es  összesítéssel; tizenegyesekkel: 4–3)

 Csoportkör:

 C csoport:
 Partizan   – Sampdoria   (1–2)
 Stuttgart    – Sampdoria   (1–1)
 Standard Liège   – Sampdoria   (3–0)
 Sevilla    – Sampdoria    (0–1)
A Sampdoria a   csoportjában a harmadik helyen végzett és továbbjutott.

 D csoport:
 Tottenham Hotspur   – Udinese   (0–2)
 Szpartak Moszkva    – Udinese    (1–2)
 Dinamo Zagreb    – Udinese    (1–2)
 N.E.C.     – Udinese     (2–0)
Az Udinese a   csoportjában az első helyen végzett és továbbjutott.

 E csoport:
 Heerenveen   – Milan   (1–3)
 Braga    – Milan     (0–1)
 Portsmouth     – Milan    (2–2)
 Wolfsburg      – Milan      (2–2)
A Milan a   csoportjában a második helyen végzett és továbbjutott.

 Egyenes  kieséses szakasz:

 A legjobb 16 közé  jutásért:
 Metaliszt Harkiv      – Sampdoria       (1–0, 2–0; továbbjutott a Metaliszt  Harkiv 3–0-s   összesítéssel)
 Lech Poznań      – Udinese       (2–2, 1–2;  továbbjutott az Udinese 4–3-as    összesítéssel)
 Ajax      – Fiorentina       (1–0, 1–1;   továbbjutott az Ajax 2–1-es     összesítéssel)
 Werder Bremen       – Milan       (1–1, 2–2;    továbbjutott a Werder Bremen 3–3-as      összesítéssel, idegenben lőtt több góllal)

 Nyolcaddöntő:
 Zenyit      – Udinese        (0–2, 1–0; továbbjutott az Udinese 2–1-es    összesítéssel)

 Negyeddöntők:
 Werder Bremen      – Udinese        (3–1, 3–3; továbbjutott a Werder Bremen 6–4-es    összesítéssel)

Összesítés

Lásd még 
2008–2009-es Serie B
2008–2009-es olasz kupa

Serie A szezonok
Olasz 1